In a Low Light è il quarto album della cantante inglese Skye Edwards.

Tracce